Медаль «За отвагу на пожаре» — государственные и ведомственные награды:

 Медаль «За отвагу на пожаре» (Россия)
 Медаль «За отвагу на пожаре» (СССР)
 Медаль «За отвагу на пожаре» (МВД)
 Медаль «За отвагу на пожаре» (МЧС)